

Geografia 
 Vitré – comune francese dell'Ille-et-Vilaine
 Vitré – ex comune francese delle Deux-Sèvres, parte del comune di Beaussais-Vitré

Persone 
 Antoine Vitré – tipografo francese